Макси́м Анато́льевич Топи́лин () — российский государственный и политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике с 12 октября 2021 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2009).

Старший советник генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» (1 марта — 12 октября 2021). Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации (22 января 2020 — 11 февраля 2021). Руководитель Федеральной службы по труду и занятости (29 марта 2004 — 31 июля 2008). Заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации (31 июля 2008 — 21 мая 2012). Министр труда и социальной защиты Российской Федерации с 21 мая 2012 по 15 января 2020 (исполняющий обязанности с 8 по 18 мая 2018 и с 15 по 21 января 2020).

Кандидат экономических наук (1991).

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография

Образование 
 В 1988 году — окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономист».
 Кандидат экономических наук (1991), диссертация на тему «Материальное стимулирование трудового вклада структурных подразделений предприятия».

Трудовая деятельность 
С 1988 года на работал в НИИ труда, где прошёл путь от младшего научного сотрудника до заведующего сектором.

В 1994—2001 работал в Аппарате Правительства Российской Федерации:
 Специалист-эксперт, консультант отдела Департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения;
 В 1996—1997 — консультант отдела Департамента труда и здравоохранения;
 В 1997—1998 — консультант, а в 1998—2001 — начальник отдела социальной политики и труда Департамента социального развития.

В 2001—2004 — заместитель Министра труда и социального развития Российской Федерации.

С 24 марта 2004 по 31 июля 2008 — Руководитель Федеральной службы по труду и
занятости — главный государственный инспектор труда Российской Федерации.

С 31 июля 2008 по 21 мая 2012 — заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

С 21 мая 2012 по 21 января 2020 — Министр труда и социальной защиты Российской Федерации.

19 сентября 2012 указом Президента Российской Федерации Топилину, министру регионального развития Олегу Говоруну и министру образования и науки Дмитрию Ливанову был объявлен выговор. Спустя год, 30 сентября 2013, Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с Ливанова и Топилина, аннулировав тем самым свой указ, Говорун был уволен ранее и перешёл на работу в Администрацию Президента.

С 22 января 2020 по 11 февраля 2021— Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации.

1 марта 2021 года назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД». Курирует работу с органами государственной власти и нормотворческую деятельностью в области социальной политики и охраны труда.

19 сентября 2021 по итогу парламентских выборов получил мандат депутата Государственной думы по партийному списку от партии Единая Россия от Республики Татарстан (№ 5 в региональной группе). 12 октября 2021 года избран председателем Комитета Государственной Думы по экономической политике — ранее Комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству под председательством Сергея Жигарева.

В 2021 году проголосовал за закон о ликвидации поста президента Татарстана.

Международные санкции 
25 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза

11 марта 2022 года внесён в санкционный список Великобритании

30 сентября 2022 года был внесён в санкционные списки США

С 4 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 4 мая 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 12 октября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Семья 
Жена — Мария Валентиновна Топилина (род. 1968), две дочери.

Классный чин 
 Государственный советник Российской Федерации 1-го класса (25 января 1999)
 Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса (30 января 2003)
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (30 сентября 2009)

Награды 
 Орден Мужества (17 ноября 2008) — за мужество и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (17 августа 2010) — за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (13 мая 2015, Высший совет Евразийского экономического союза)
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017) — за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте Вести.ру
 Досье ИТАР-ТАСС

Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Министры труда и социального развития Российской Федерации
Заместители министров России
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Второе правительство Медведева
Первое правительство Медведева
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине